Parkering henviser til forskellige artikler:
 Parkering – hensætning af et køretøj
 Parkeringsafgift – betaling for hensætning af et køretøj
 Parkeringsplads – område til parkering af køretøjer
 Parkering Forbudt – dansk børnerockband